Хайле (амх. сила или власть) — имя или часть имени у амхара. Известные носители:

 Хайле Селассие I (Сила Троицы) — последний император Эфиопии из потомков Соломона.
 Хайле Гебреселассие — выдающийся эфиопский стайер.
 Хайле Селассие Гукса — эфиопский аристократ, военный.
 Ибрагимов, Хайле — азербайджанский бегун эфиопского происхождения.

Страницы значений:Тёзки
Эфиопские имена